

Heràldica 
 El Lleó de Flandes: nom de l'escut i de la senyera del comtat de Flandes i de la regió de Flandes a Bèlgica

Arts 
 El Lleó de Flandes: títol d'una novel·la de l'escriptor belga Hendrik Conscience de 1838
 El Lleó de Flandes: títol d'una canço de Karel Miry i d'un poema d'Hippoliet van Peene de 1847 que el 1985 va esdevenir l'himne de la regió de Flandes a Bèlgica
 El Lleó de Flandes: títol d'un film d'Hugo Claus de 1985

Persona 
 Lleó de Flandes: el sobrenom del ciclista Johan Museeuw